Сан Педро, Гранха има више значења:

 Сан Педро, Гранха (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Педро, Гранха (Ел Груљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику